Гней Домиций Ахенобарб (; † 89 пр.н.е.) e политик на Римската република.

Биография 
Син е на Гней Домиций Ахенобарб (консул 122 пр.н.е.) и брат на Луций Домиций Ахенобарб (консул 94 пр.н.е.).

През 104 пр.н.е. той e народен трибун и издава закон lex Domitia de Sacerdotiis. През 103 пр.н.е. е pontifex maximus. През 96 пр.н.е. той е консул заедно с Гай Касий Лонгин, а през 92 пр.н.е. е цензор с Луций Лициний Крас.

Деца 
 Луций Домиций Ахенобарб (консул 54 пр.н.е.)
 Гней Домиций Ахенобарб (претор), убит 81 пр.н.е.

Родословното дърво на Ахенобарбите и връзката с император Нерон

Източници 

 
 Цицерон, De Lege Agraria, 2, 7
 Светоний, Nero, 2.
 Авъл Гелий, 15, 11.

Народни трибуни
Римски републикански консули
Цензори
Домиции